Тсонга — народ, проживающий в Южной Африке. У этого термина могут быть такие значения:

 Тсонга — народ
 Тсонга — язык народа тсонга

Персоналии 
 Тсонга, Жо-Вильфрид — французский теннисист